een ander woord voor zitbank
 Canapé (bridge), een biedconventie uit het kaartspel bridge